Sansovino est une abréviation du nom de la ville de Monte San Savino. Plusieurs membres d'une même famille d'artistes italiens ont porté ce nom, en référence au porteur initial :

Andrea Sansovino (Monte San Savino 1460 - 1529), sculpteur ;
Jacopo Sansovino, né Jacopo Tatti (Florence 1486 - Venise 1570), architecte et sculpteur, élève d'Andrea ;
Francesco Sansovino (Rome 1521 - Venise 1583), homme de lettres, fils de Jacopo.

Toponyme d'origine
Monte San Savino

Homonymie de patronyme italien